

Geografia 
 Tite – villaggio della regione di Quinara, nella Guinea-Bissau

Persone 
 Andrew Tite – attore canadese
 William Tite – architetto inglese
 Tite – soprannome di Adenor Leonardo Bacchi,  allenatore di calcio e calciatore brasiliano